

140-й центр спеціального призначення (Україна)

Центр спеціального призначення «Кубінка»